USA:s landslag i bandy kan syfta på:

 USA:s damlandslag i bandy
 USA:s herrlandslag i bandy